Solingen peut désigner :
 La ville allemande de Solingen, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie ;
 L'entreprise de coutellerie Solingen, qui y est basée ;
 L'équipe de baseball des Solingen Alligators.